«Náshorn» («Носорог»), полное название — 8.8 cm PaK 43/1 auf Geschützwagen III/IV (Sf) — немецкий истребитель танков (ИТ) периода Второй мировой войны, средний по массе.

История создания 

Был создан в 1942 году, параллельно с САУ «Хуммель», выпускался на шасси Geschützwagen III/IV, в котором одинаково широко использовались детали от PzKpfw III и PzKpfw IV. Предназначался для борьбы с советскими тяжёлыми танками. До 27 января 1944 года назывался «Хорниссе» ( — «шершень»). В системе обозначений германской бронетехники периода Второй мировой войны имел индекс Sd.Kfz. 164.

«Насхорн» производился серийно с весны 1943 года и практически до самого конца войны, всего было выпущено 494 ИТ этого типа. «Насхорны» вплоть до конца войны активно использовались войсками. Недостатком ИТ являлось лёгкое, противопульное бронирование, однако мощнейшая 88-мм пушка с лёгкостью могла поражать любой из участвовавших в боевых действиях танков противника. Дистанция поражения любого советского или союзного танка до появления ИС-2 и поздних модификаций «Черчилля» составляла до 3000 м.

Всего завод Alkett построил с февраля 1943 по февраль 1944 года 370 САУ с серийными номерами шасси 310001 — 310370.

Ещё одним производителем стал завод Werk Teplitz-Schönau. С апреля 1944 по март 1945 здесь выпустили 124 Nashorn с серийными номерами в диапазоне 310371 — 310500.

В массовой культуре

Стендовый моделизм 

Сборные пластиковые модели-копии ИТ Насхорн в масштабе 1:35 выпускаются фирмами Dragon (Китай), AFV Club (Тайвань), Tamiya (Япония), Revell (Германия), а также фирмой  Zvezda , но уже в другом маштабе - 1:100

Компьютерные игры 
Представлен в играх Panzer General, Wild Tanks, Panzer front, Panzer front bis (PS1), ММО-играх War Thunder в качестве САУ и World of Tanks в качестве ПТ-САУ. В игре Men of War: Assault Squad 2 как противотанковое вооружение.

См. также 
 Sturer Emil
 Dicker Max
 СУ-85Б

Примечания

Литература 
 П. Н. Сергеев. Nashorn. Германский истребитель танков. — Военно-техническая серия, 2000

Ссылки 

 
 

Самоходная артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Противотанковые САУ
Самоходная артиллерия по алфавиту